Гнойно — топоним:

Белоруссия 

 Гнойно — до 1964 года название деревни Вишнёвка в Ивацевичском районе Брестской области.

Польша 

 Гнойно — деревня в Люблинском воеводстве Бяльском повяте.

 Гнойно — сельская гмина в Буском повяте Свентокшиского воеводства.